

Чиндантське сільське поселення — сільське поселення, Борзинський район, Забайкальський край
 Чиндантське сільське поселення — сільське поселення, Ононський район, Забайкальський край